Odalengo puede referirse a:
 Odalengo Grande, localidad y comuna italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte;
 Odalengo Piccolo, localidad y comuna italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte.